Ватикано-белорусские отношения — двухсторонние дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Государством Ватикан. Связи между государствами были установлены 11 ноября 1992 года.

История отношений 
 11 ноября 1992 года: Установление официальных отношений между Белоруссией и Ватиканом.
 2009 год: Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего визита в Италию встретился с Папой Римским Бенедиктом и итальянским премьером Сильвио Берлускони.
 2015 год: Папа Римский Франциск направил письмо А. Лукашенко, с просьбой освободить всех политических заключённых.
 11 октября 2018 года: по случаю заседание Синода, председатель Конференции католических епископов Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич провёл беседу с Папой Франциском.
 7—10 января 2019 года: Посол Белоруссии в Великобритании и при Святом Престоле по совместительству Сергей Алейник посетил Ватикан, где обсудил с Папой Римским Франциском и государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества, взаимодействия в международных организациях. Стороны также обменялись мнениями о ситуации в регионе.

Список нунций в Белоруссии 
 Габриэль Монтальво Игера (17 апреля 1993—1994);
 Агостино Маркетто (18 мая 1994—1996);
 Доминик Грушовский (15 апреля 1996 — 28 июля 2001);
 Иван Юркович (28 июля 2001 — 22 апреля 2004);
 Мартин Видович (15 сентября 2004 — 15 июля 2011);
 Клаудио Гуджеротти (15 июля 2011 года — 13 ноября 2015);
 Габор Пинтер (13 мая 2016 — по настоящее время).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт нунциатуры
 Nunciature to Belarus 
 Apostolic Nunciature Belarus

Ватикан
Белоруссия
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании